Имперско министерство на вътрешните работи (, RMI) е правителствен орган на Ваймарската република и Нацистка Германия. Съществува от 1919 до 1945 г.

Райхсминистри

Държавни секретари

Вижте също 
 Кабинет на Адолф Хитлер

Използвана литература 
  Stephan Lehnstaedt: Der „Totale Krieg“ im Reichsministerium des Innern unter Heinrich Himmler. в: Die Verwaltung. Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaften. 39. Bd., 2006, стр. 393 – 420.
  Walter Strauß: Das Reichsministerium des Innern und die Judengesetzgebung. Aufzeichnungen von Doktor Bernhard Lösener. в: Тримесечен вестник на съвременната история|Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 9 (1961), том 3, стр. 262 – 313.

Външни препратки 
  Имперско министерство на вътрешните работи – официален сайт

Вътрешни работи
Министерства на вътрешните работи